La Famiglia Huston è una famiglia di attori e registi statunitensi.

Componenti
Walter Huston (1884-1950), attore canadese padre dell'attore e regista John. Premiato con l'Oscar nel 1949 come miglior attore non protagonista per il film Il tesoro della Sierra Madre. 
John Huston (1906-1987), attore, regista e sceneggiatore statunitense, figlio di Walter. Vanta ben quindici candidature in varie categorie e due vittorie ai Premi Oscar. 
Anjelica Huston (1951-), attrice statunitense, figlia di John. Tre volte nominata agli Oscar e una vittoria.
Danny Huston (1962-), attore e regista statunitense, figlio di John. È stato sposato con Virginia Madsen, sorella dell'attore Michael Madsen.

Huston